Kamienica je název více místopisných celků:
 Kamienica (čes. Kamenice, něm. Kamitz) – bývalá obec na Těšínsku, nyní součást města Bílsko-Bělá
 Kamienica (Jizerské hory) – hora v polské části Jizerských hor 
 Kamienica – řeka, pravý přítok Dunajce
 Kamienica (Stronie Śląskie) – obec v Dolnoslezském vojvodství

Související články 
 Gmina Stara Kamienica
 Kamenice
 Kamenica (rozcestník)